Koppold ist der Familienname von:

 József Koppold (1799–1871), ungarischer römisch-katholischer Pfarrer und Malerdilettant
 Katrin Koppold, Pseudonym der Schriftstellerin Katharina Herzog (* 1976)